Everest Boole ist der Familienname folgender Personen:

 Lucy Everest Boole (1862–1904), irische Chemikerin und Pharmazeutin
 Mary Everest Boole (1832–1916), englische Autodidaktin, Mathematikerin und Autorin mathematischer Bücher